

Портнягино — присілок, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Портнягино — присілок, Шатровський район, Курганська область